Fushimi-juku (Nakasendō)
 Fushimi-juku (Tōkaidō)